Bardají peut faire référence à :

En Espagne 
Valle de Bardají : Vallée située dans les Pyrénées centrales espagnoles, province de Huesca, comarca (région) de Ribagorza, Haut Aragon.

Un patronyme qui a pour origine la Valle de Bardaji, la majeure partie des noms d'étymologie arabe provenant de noms de lieux :
 Luis Bardaji Lopez (1880-1942), Avocat et homme politique qui fut Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts durant la  espagnole. Membre du Parti Républicain Radical, il fut Député de la circonscription de Badajoz aux élections de 1933 et 1936.
 Teodoro Bardaji Mas (1882-1958), Chef de Cuisine de renom et écrivain culinaire, défenseur de la cuisine espagnole classique, défini par la critique comme le père de la gastronomie espagnole moderne. Auteur de plusieurs livres de gastronomie espagnole ainsi que de nombreux articles culinaires dans diverses revues. Titulaire de plusieurs prix et de la Médaille d'Or de la Grandesse Espagnole pour son œuvre écrite.

Une famille de la noblesse espagnole dont l'origine est l'appartenance à un ordre militaire de chevalerie depuis la fin du  
Berenguer de Bardaji I,  du nom, issu de 3 générations de Ximenez, Chevaliers et seigneurs de Bardaji, Chevalier du roi Alphonse II, il servit ensuite Pierre II qu'il accompagna à Rome pour son couronnement par Innocent III et mourut à Palerme. (deuxième moitié du )
Ramon de Bardaji, Chevalier et seigneur de Bardaji. En 1212, il participa avec le Roi Pierre II à la Bataille de Las Naves de Tolosa, il servit ensuite Jaime I à Valence et mourut en 1240.
Berenguer de Bardaji II, Chevalier et seigneur de Bardaji. Servit les rois Jaime I et Pierre III lors de l'expédition de Sicile. Mourut en 1285.
Bérenguer de Bardaji IV y Lopez de Sesé, Baron de Zaïdin, Comte de Castelflorite (1414), juriste et Avocat général des Cortès d'Aragon, il fut l'un des 9 décideurs (juges) lors du compromis de Caspe. 1412 : désignation du successeur du roi d'Aragon Martin I, mort sans descendance. Il fut le  Justicia de Aragon et devint également Baron d'Estercuel en 1457. Beau-frère du Cardinal Domingo Ram y Lanaja, Archevêque de Tarragone.
Juan de Bardaji y Ram,  de Bérenguer IV, Comte de Castelflorite, Baron de Zaïdin, Antillon, Pertusa, Osso. Trésorier Général (Camariengo) du Roi Alfonse V
Jorge Bardaji y Ram,  de Bérenguer IV, Prieur de la Collégiale du Saint Sépulcre de Calatayud puis Evêque de Tarazona (1442-1463) baptisa Ferdinand le Catholique, alors âgé de quelques jours, le  dans la ville de Sos del rey catolico. Compte tenu de son rang, le futur roi devait recevoir l'année suivante un deuxième baptême, public cette fois, en la cathédrale de Saragosse en présence des dignitaires du royaume.
Gonzalo Fernandez de Heredia y Bardaji, Archevêque de Tarragone de 1490 à 1511
Juan Gil Fernandez de Heredia y Bardaji, Comte de Fuentes (+28/06/1494) et Gouverneur d'Aragon
Martin de Bardaji Bermudez de Castro, Baron d'Estercuel devint Marquis de Cañizar (1647), titre nobiliaire créé par Philippe IV pour le récompenser de ses mérites
José de Bardaji Bermudez de Castro, Marquis de San Felices, fils des marquis de Cañizar
Pedro de Bayarte y Bardaji, Gouverneur d'Ibiza (1689-1691)
Claudio Bardaji (1697-1764), Duc de Vilahermosa (1750)
Dionisio Bardaxí y Azara (1760-1825), Cardinal de 1816 à 1825 - participe au conclave de 1823
Eusebio Bardají y Azara (1776-1842), Diplomate et homme politique espagnol. Ambassadeur en divers pays d'Europe. Membre de la Haute Chambre (1834), puis Ministre d'État et enfin Président du Conseil d'État (1837)
Anselmo Bardaji y Azara (1778-?) mort à Cadix début du ), Marin et Écrivain.

Variantes 
En Espagne, suivant les lieux et les époques, on trouve diverses écritures correspondant toutes à ce nom :
Bardaxi (Aragon)
Bardaixi(Catalogne)
Bardagi
Bardexi (catalogne)
En Aragonais médiéval, ce nom s'écrivait aussi Bardaxin.

Notes et références